Yle nebo YLE může být zkratka pro:

 Yleisradio – finská televizní a rozhlasová společnost
 Cambridge Young Learners' English Tests – jazyková zkouška z angličtiny patřící mezi Cambridge ESOL zkoušky
 yele – papuánský jazyk s ISO 639 kódem yle

Externí odkazy